Landengte van Tehuantepec, een landengte in het zuiden van Mexico.
 Santo Domingo Tehuantepec, een stad op die landengte.
 Río Tehuantepec, een rivier in de landengte.
 Tehuantepec (territorium), een voormalig territorium van Mexico.